Okręty US Navy o nazwie USS  "Niagara":
 Pierwszy "Niagara" był brygiem zwodowanym w 1813 i znanym z tego że był okrętem flagowym floty dowodzonej przez Olivera Perry`ego podczas bitwy na jeziorze Erie. Zatopiony w 1820. Został podnieziony w 1913 i odbudowany na 100 rocznicę bitwy.
 Drugi "Niagara" był parową fregatą z okresu wojny secesyjnej. Zwodowany w 1855 i sprzedany w 1885.
 Trzeci "Niagara"  był parowcem zbudowanym w 1877 i nabytym w 1898 do służby w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Sprzedany w 1899.
 Czwarty "Niagara" (SP-246) był okrętem motorowym zbudowanym w 1913. Został nabyty przez Marynarkę w czasie I wojny światowej w 1917 i był w służbie do 1919.
 Piąty "Niagara" (SP-263) był jachtem zbudowanym w 1915. Został nabyty w 1917 i był w służbie do 1922. Później sprzedany Coast Guard, gdzie nosił nazwę USLHT "Poinsettia".
 Szósty "Niagara" (SP-136) był jachtem zbudowanym w 1898. Nabyty przez Marynarkę w 1917 został przerobiony na uzbrojony jacht patrolowy. Został przeklasyfikowany na "PY-9" w 1920 i w końcu skreślony z listy okrętów w 1931.
 Siódmy "Niagara" (PG-52) był jachtem zbudowanym w 1929 jako "Hi-Esmare". Nabyty przez Marynarkę w 1940, został przerobiony na kanonierkę i przemianowany na "Niagara". W 1943 został przeklasyfikowany na tender okrętów torpedowych i przeklasyfikowany na "AGP-1". Został zatopiony w bitwie 22 maja 1943.
 Ósmy "Niagara" (APA-87) był okrętem desantowym, który był w służbie w latach 1945-1950.

"Niagara" to także nazwa repliki pierwszego okrętu.

Niagara